Eliteserien Menn 2011/2012 - 42. sezon siatkarskich rozgrywek ligowych w Norwegii organizowany przez Norweski Związek Piłki Siatkowej (norw. Norges Volleyballforbund). Wzięło w nim udział 7 zespołów, które rozegrały ze sobą po 3 spotkania. Zwycięzcą został , który na 18 rozegranych spotkań wygrał 16. Drugie miejsce zajął , a na trzecim miejscu rozgrywki zakończył .

W sezonie 2011/2012 w Pucharze Challenge Norwegię reprezentował .

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe 

Źródło: cupassist.com

Trenerzy

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki

Tabela fazy zasadniczej

Zmiany w tabeli fazy zasadniczej

Klasyfikacja końcowa 

|}

Statystyki, varia

Składy drużyn 

Źródło: volleyball.no

Źródło: volleyball.no

Źródło: volleyball.no

Źródło: volleyball.no

Źródło: volleyball.no

Źródło: volleyball.no

Źródło: volleyball.no

Bibliografia 
 
 

2011 w Norwegii
2012 w Norwegii
2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Norwegii